Ligne de mire (tir)

 La Ligne de mire,  film français de Jean-Daniel Pollet (1960)
 Ligne de mire, téléfilm français de Nicolas Herdt (2014)
 Lignes de mire,  émission de télévision française (France 3, de 1994 à 1998)
 Dans la ligne de mire, film américain de Wolfgang Petersen, sorti en 1993.
 En ligne de mire, comment filmer la guerre ?, documentaire français de Jean-Baptiste Thoret (2016).
 Kill Point : Dans la ligne de mire, mini-série américaine (2007).